Стивен Коллинз (, род. ) — американский актёр, наиболее известный благодаря своей роли в длительном сериале The WB «Седьмое небо».

Жизнь и карьера 
Стивен Коллинз родился в Де-Мойне и в 1969 году закончил со степенью бакалавра Амхерстский колледж. В Амхерсте он играл на бас-гитаре и ритм-гитаре в нескольких рок-н-ролльных группах.Вскоре он начал свою карьеру на телевидении, с эпизодических ролей в таких сериалах как «Уолтоны», после чего дебютировал в кинофильме «Вся президентская рать» (1976).

Коллинз наиболее известен благодаря своей роли преподобного Эрика Кэмдена в длительной семейной драме The WB «Седьмое небо», где он снимался вместе с Кэтрин Хикс на протяжении одиннадцати сезонов, с 1996 по 2007 год. В дополнение к этому он известен благодаря своим ролям в фильмах «Звездный путь» (1979), «Миллионы Брюстера» (1985), «Клуб первых жен» (1996) и «Кровавый алмаз» (2006). В 1987 году он номинировался на премию «Эмми» за роль в телефильме «Две миссис Гренвилль».

Коллинз появился в нескольких десятках телешоу и фильмах в период своей карьеры. В восьмидесятых он снялся в нескольких недолго просуществовавших сериалах. В 2010—2011 годах он имел регулярную роль в сериале ABC «Необыкновенная семейка». В последние годы он был гостем в сериалах «В Филадельфии всегда солнечно», «Закон и порядок: Специальный корпус», «Братья и сёстры», «Частная практика», «Скандал» и «Рухнувшие небеса». В 2013 году он сыграл одного из бывших мужей персонажа Сьюзан Луччи в сериале Lifetime «Коварные горничные».

Коллинз был женат на актрисе Фэй Грант с 1985 по 2012 год, они расстались после двадцати семи лет брака. 7 октября 2014 года он признался в растлении малолетних, как минимум трех молодых девушек. Позже было объявлено, что полиция Лос-Анджелеса на самом деле начала расследование против него еще в 2012 году. После этих событий, сцены с участием Коллинза в фильме «Третий лишний 2» были незамедлительно вырезаны.

Фильмография 

 Уолтоны (1 эпизод, 1975)
 Барнаби Джонс (1 эпизод, 1975)
 Вся президентская рать (1976)
 Обмен Райнеманна (мини-сериал, 1977)
 Ангелы Чарли (1 эпизод, 1978)
 Между строк (1977)
 Федора (1978)
 Звездный путь: Фильм (1979)
 Сказки Золотой обезьяны (22 эпизода, 1982—1983)
 Шерифы (мини-сериал, 1983)
 Миллионы Брюстера (1985)
 Опасная территория (1986)
 Джек-попрыгун (1986)
 Две миссис Гренвилль (телефильм, 1987)
 Большая картина (1988)
 Таттинджеры (13 эпизодов, 1988—1989)
 Стелла (1990)
 Working It Out (13 эпизодов, 1990)
 Женщина по имени Джеки (мини-сериал, 1991)
 Мой новый пистолет (1992)
 Скарлетт (мини-сериал, 1994)
 Сёстры (15 эпизодов, 1995—1996)
 Клуб первых жен (1996)
 Сведи меня с ума (1999)
 Кровавый алмаз (2006)
 Потому что я так хочу (2006)
 Седьмое небо (243 эпизода, 1996—2007)
 В Филадельфии всегда солнечно (2 эпизода, 2006—2007)
 Закон и порядок: Специальный корпус (1 эпизод, 2008)
 Братья и сёстры (1 эпизод, 2010)
 Частная практика (4 эпизода, 2009—2010)
 Необыкновенная семейка (20 эпизодов, 2010—2011)
 Офис (1 эпизод, 2011)
 Три балбеса (2012)
 Скандал (1 эпизод, 2012)
 Рухнувшие небеса (2 эпизода, 2012)
 Фостеры (1 эпизод, 2013)
 Коварные горничные (5 эпизодов, 2013)
 Революция (22 эпизода, 2013—2014)

Примечания

Ссылки 
 

Актёры телевидения США
Выпускники Амхерстского колледжа